Bad Boys steht für:

 Bad Boys (Fernsehserie), eine britische Fernsehserie (1995–1996)
 Bad Boys (Inner-Circle-Lied), ein Lied der Band Inner Circle
 Bad Boys (Wham-Lied), ein Lied der Band Wham! aus dem Jahr 1982
 Bad Boys – Harte Jungs, einen Film von Michael Bay aus dem Jahr 1995
 Bad Boys II, die Fortsetzung des Films von Michael Bay aus dem Jahr 2003
 Bad Boys for Life, die zweite Fortsetzung des Films aus dem Jahr 2020
 Bad Boys – Klein und gefährlich, ein Filmdrama von Rick Rosenthal aus dem Jahr 1982
 Bad Boys, den Spitznamen der US-amerikanischen Basketballmannschaft Detroit Pistons
 Bad Boys (auch #badboys), den Spitznamen der deutschen Männer-Handballnationalmannschaft, siehe unter Deutsche Männer-Handballnationalmannschaft#Spitzname

Siehe auch:
 Bad Boy